3 miejscowości podstawowe i 1 część miejscowości w Polsce 
 Ciemne – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wołomińskim, w gminie Radzymin 
 Ciemne – osada leśna w woj. mazowieckim, w pow. wołomińskim, w gminie Radzymin 
 Ciemne – wieś w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Suchowola

jeziora
 Ciemne Jezioro (niem. Schwarzer See), jezioro o powierzchni około 1 ha, położone w Małdyckim Lesie, na zachód od wsi Małdyty.